El Ministerio de Educación y Ciencia de España fue un departamento ministerial de la VIII Legislatura (Zapatero, 2004-2008) con competencias en educación, deporte, universidades, ciencia y tecnología.

Funciones 
Correspondía al Ministerio de Educación y Ciencia de la VIII Legislatura la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa, deportiva y de universidades, así como de la política de fomento y coordinación general de la investigación científica y la innovación tecnológica.

Titulares 
Las titulares del Ministerio de Educación y Ciencia de la VIII Legislatura fueron:
 María Jesús Sansegundo Gómez de Cadiñanos (18 de abril de 2004–11 de abril de 2006).
 Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo (11 de abril de 2006–14 de abril de 2008)

Estructura 
El Ministerio de Educación y Ciencia de la VIII Legislatura se estructuraba en los siguientes órganos superiores y directivos:
 La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de la que dependía la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica.
 La Subsecretaría de Educación y Ciencia.
 La Secretaría General de Educación.

Como organismo autónomo adscrito al Ministerio se encontraba el Consejo Superior de Deportes, cuyo presidente tenía rango de secretario de estado.

Como órgano de asistencia inmediata al ministro existía un Gabinete, con nivel orgánico de dirección general.

Como órgano consultivo del Ministerio se encontraba el Consejo Escolar del Estado.

El Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología, órgano consultivo de la Administración General del Estado, se adscribía al Ministerio sin perjuicio de su independencia funcional.

El ministro ostenta la presidencia del Consejo de Coordinación Universitaria, de las conferencias sectoriales de consejeros de comunidades autónomas en las materias de competencia del departamento, del Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología y del Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias.

Historia 

Correspondía al Ministerio de Educación y Ciencia de la VIII Legislatura el ejercicio de las competencias que, hasta 2004, les estaban atribuidas al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la VII Legislatura, con excepción de las competencias que pasaron al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y al Ministerio de Cultura.

Con la reestructuración de los departamentos ministeriales de abril de 2008, las competencias en materia educativa, de formación profesional y de deporte pasaron al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Referencias 
El contenido de este artículo incorpora material publicado en el Boletín Oficial del Estado, que se encuentra en el dominio público de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Propiedad Intelectual española.

Educación y Ciencia
2004
2004